Diskografija američkog pop punk sastava Blink-182.

Studijski albumi 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-
|Godina
|Naziv
|Izdavač
|SAD
|RIAA
|'Prodaja u svijetu
|-
|1994.
|Cheshire Cat|Grilled Cheese
|
|
|300.000
|-
|1997.
|Dude Ranch|Music Corporation of America
|#67 
|Platinasti
|1'5 milijuna
|-
|1999.
|Enema of the State|MCA
|#6
|6x Platinasti
|16 milijuna
|-
|2001.
|Take Off Your Pants and Jacket|MCA
|#1 
|4x Platinasti
|12 Milijuna
|-
|2003.
|Blink-182 
|Geffen Records
|#3 
|2x Platinasti
|5 milijuna
|- 
|2011.
|Neighborhoods 
|DGC
|#2 
|
|353 tisuće
|- 
|2016.
|California 
|BMG
|#1 
|Zlatni
|500 tisuća
|- 
|2019.
|Nine 
|Columbia
|#3
|
|77 tisuća
|- 
|}

 Albumi uživo i kompilacije 

 EP 

 Demo 

 VHS/DVD 

 Singlovi 

 Obrade 
 Studio 
 "The Longest Line" (NOFX) na albumu Flyswatter
 "Freak Scene" (Dinosaur Jr.) na albumu Flyswatter 
 "The Girl Next Door" (Screeching Weasel) na albumu Buddha "Dancing With Myself" (Billy Idol) na albumu  Before You Were Punk "Dead Man's Curve" (Jan and Dean) na filmskoj glazbi filma  Shake, Rattle and Roll: An American Love Story "Another Girl, Another Planet" (The Only Ones) na albumu Greatest Hits''

Uživo 
 "A Letter To Elise" (The Cure)
 "Boys Don't Cry" (The Cure)
 "Genie In a Bottle" (Christina Aguilera)
 "Hope" (Descendents)
 "No Scrubs" (TLC)
 "Shallow" (Unwritten Law)

Blink-182
Blink-182